Jméno Jan Hora má více osob:

 Jan Hora (vodní pólista) (1900–1953), vodní pólista, plavec a policista
 Jan Hora (varhaník) (* 1936), hudebník
 Jan Hora (zoolog) (* 1945), ornitolog
 Jan Hora (výtvarník) (* 1952), ilustrátor a spisovatel
 Karel Jan Hora (1881–1974), japanolog a obchodník

Související články 
 Jan Horal, válečný veterán